Всемирный пригласительный турнир по хоккею с шайбой среди женских команд () — турнир, организованный в 1987 году женской хоккейной ассоциацией провинции Онтарио для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир был первым крупным международным соревнованием среди женских национальных сборных команд по хоккею с шайбой. Иногда упоминается в качестве первого неофициального Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских команд. Во время проведения турнира состоялась встреча представителей участвующих сторон с целью разработки стратегии лоббирования ИИХФ организации Чемпионата мира по хоккею с шайбой для женских команд. По окончании турнира была достигнута предварительная договоренность о проведении следующего турнира предположительно в Канаде через 2 года, в 1989 году с привлечением сборных команд из стран, приславших на первый турнир своих наблюдателей. В том числе команды Австралии, Великобритании, Китая.

Регламент 
Игры турнира прошли с 21 по 26 апреля 1987 года в Норт-Йорке (Онтарио) на арене North York Centennial Centre. Одна игра состоялась в Порт-Кредите (Миссиссога, Онтарио).

В турнире приняли участие 7 женских сборных команд, в том числе сборная команда провинции Онтарио, как команда принимающей стороны. Турнир носил пригласительный характер, критерии отбора команд остались невыясненными. Игры прошли по круговой системе. Четыре лучшие команды выходили в полуфинал, и далее разыгрывали звание чемпиона турнира по системе плей-офф. Остальные команды участвовали в матчах по распределению мест с 5-го по 7-е.

Групповой этап 

Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф

Итоги 
Итоговое положение команд

Индивидуальные награды

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика турнира 
 Table of Contents (page 20-21) 

Апрель 1987 года
Спорт в Канаде в 1987 году
Ж

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Торонто